Дадич (фамилия)
 Дадич, Ивона (род. 1993) — австрийская легкоатлетка.
 Дадич, Эди (род. 1993) — хорватский лыжник.